Малокугаева — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Ушаровского сельского поселения.

Находится на берегу рек Лайда и Тайма, и озера Лайда

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района